Detta är en lista över godkända kattraser inom WCC (World Cat Congress), en paraplyorganisation för de 10 olika internationella kattorganisationerna som finns i världen.

De är:

 FIFe (huvudsäte i Luxemburg) vars medlem i Sverige är SVERAK med 42 klubbar och ca 7000 medlemmar.
 CFA (huvudsäte i USA) har ingen lokal organisation i Sverige.
 TICA (huvudsäte i USA) har ingen lokal organisation i Sverige.
 ACF (huvudsäte i Australien) organiserar klubbar i Australien.
 CCC of A (huvudsäte i Australien) organiserar klubbar i Australien.
 GCCF (huvudsäte i England) organiserar klubbar i Storbritannien.
 NCZF (huvudsäte i Nya Zeeland) organiserar klubbar i Nya Zeeland.
 SACC (huvudsäte i Sydafrika) organiserar klubbar i Sydafrika.
 WCF (huvudsäte i Tyskland) har 2 föreningar i Sverige som organiserar ca 100 medlemmar.

Godkända kattraser 
Samtliga godkända kattraser i bokstavsordning. Efter kattrasen redovisas hårlag samt vilket/vilka förbund som godkänt rasen och därmed har en framtagen rasstandard.

Se även 
  EMS = Easy Mind System

Källor 
 World Cat Congress huvudsida Standard
 FIFes rasstandard Standard
 World Cat Federations huvudsida medlem av WCC Standard

 
Kattraser
Katter